En Trinxant (o Shredder) era l'antagonista de la sèrie de dibuixos animats les Tortugues Ninja. En realitat es deia Oroku Saki i era un ninja que va decidir abandonar el costat ètic de les arts marcials. Per això es va enfrontar al mestre Estellicó. Shredder actua com a líder del Clan del Peu, una organització criminal de Nova York lligada a l'extorsió i el tràfic de drogues. La conversió al costat fosc es produeix a partir de la mort del seu germà gran, de qui jura venjar-se. Shredder apareix a la sèrie vestit amb una armadura i sovint usa armes prohibides per l'art ninja en el seu combat amb les tortugues.

Referències 

Personatges de dibuixos animats